Ventrographium är ett släkte av svampar. Ventrographium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ventrographium